Wanscheid ist der Familienname folgender Personen:

 Gideon Dael von Köth-Wanscheid (1840–1899), Landtagsabgeordneter Großherzogtum Hessen
 Johann Eberhard Köth von Wahnscheid (vor 1591–1609), deutscher kaiserlicher und kurmainzerischer Rat